Grimsby peut désigner :
Grimsby (Canada), une ville en Ontario ;
Grimsby (Royaume-Uni), une ville dans le Lincolnshire ;
Grimsby : Agent trop spécial, un film américano-britannique sorti en 2016.

Homonymie de toponyme